Ragunda kan syfta på:

Ragunda kommun – en kommun i Jämtlands län 1971–
Ragunda socken – Ragunda socken i Jämtland
Ragunda landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1971
Ragunda församling – en församling i Härnösands stift
Ragunda nya kyrka – en kyrkobyggnad i Ragunda kommun
Ragunda gamla kyrka, en kyrkobyggnad i Ragunda kommun
Bräcke-Ragunda kontrakt – ett tidigare kontrakt inom Härnösands stift
 Ragunda distrikt – ett distrikt i Ragunda kommun och Jämtlands län 2016–
Ragunda kyrkby – kyrkby i Ragunda kommun i Jämtland även kallad Kyrkslätten
Ragunda och Gisslegård – en småort öster om kyrkbyn
Ragunda (stationssamhälle) – småort och stationssamhälle i samma kommun
Ragunda tingslag – ett tingslag i Jämtlands län
Ragundasjön – en tidigare sjö i östra Jämtland
Ragundabjörnen – på sin tid troligen den största brunbjörn som fällts i Skandinavien
Allians för Ragunda – en lokal valsamverkan

Se även
Ravund – ett historiskt område och delrepublik inom Republiken Jamtland